Ра́шер (, ) — немецкая и английская фамилия. Известные носители:

 Рашер, Джек (род. 1967) — американский гребец.
 Рашер, Зигмунд (1909—1945) — немецкий врач, проводивший медицинские эксперименты над заключёнными концентрационных лагерей.
 Рашер, Майкл (род. 1965) — канадский гребец.
 Рашер, Сигурд (1907—2001) — немецкий и американский саксофонист.
 Рашер, Синтия (род. 1965) — американская гребчиха.
 Рашер, Уильям (1923—2011) — американский юрист, публицист, активист, оратор, участник дебатов, консервативный обозреватель.